Список крупнейших городов Испании. Города представлены в порядке убывания населения с указанием автономного сообщества, в которое они входят.

Города Испании с населением более 200 тысяч человек

Ссылки 
 Instituto Nacional de Estadística: данные о населенных пунктах 2005 года 
 Instituto Nacional de Estadística: данные о населенных пунктах 2011 года 

 
Испания